Deux personnalités portent le nom de Michel Viot :
Michel Viot (1924-2007), prêtre catholique français, aumônier scout et sportif ;
Michel Viot (né en 1944), pasteur luthérien français devenu prêtre catholique.